Aïn Témouchent (stad), stad in Algerije
 Aïn Témouchent (provincie), provincie in Algerije